ESD steht für:
 Electrostatic Discharge, insbesondere im Zusammenhang mit Elektronik, siehe elektrostatische Entladung
 Education for Sustainable Development, siehe Bildung für nachhaltige Entwicklung
 Electrical Short Distance Bus, eine Variante des Multifunction Vehicle Bus
 Electronic Software Distribution oder Electronic Software Delivery, siehe digitale Distribution
 Endoskopische Submukosadissektion, ein Verfahren um Läsionen und Tumoren endoskopisch direkt an der Tela submucosa abzutragen
 Europaverband der Selbständigen Deutschland, Berufsverband
 European Savings Tax Directive, europäische Zinssteuer, siehe Richtlinie 2003/48/EG im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen
 Emergency Shut Down
 Endschalldämpfer bei mehrteiligen Kraftfahrzeug-Auspuffanlagen

eSD steht für:
 elektrisches Schiebedach, siehe Schiebedach

esd steht für:
 Enlightened Sound Daemon, Soundserver unter Linux

Abkürzung